Termenul Libertate poate însemna:

 Libertate (filozofie) din punct de vedere politico-filozofic
 Libertatea de exprimare, unul dintre drepturile fundamentale ale omului într-o societate democratică
 Libertate tradus în germană Freiheit poate să fie un cartier din localitatea Osterode, Germania, un ziar din RDG 
 Numele unor monumente ca Monumentul Libertății din Riga sau New York
 Câmpia Libertății, locul unde a avut loc Adunarea de la Blaj, eveniment important în Revoluția din 1848
 Libertas este o personificare a libertății la romani
 Libertatea este visul omenirii, fiind exprimată în versuri de poeți ca (George Coșbuc, Mihai Eminescu, Sándor Petőfi).
 Unitate și Libertate este deviza națională a statelor: Ghana, Libia, Malawi, Sierra Leone
 Moarte sau Libertate fiind deviza din Imnul Republicii Cecene
 Curente ce militează pentru libertate ca Libertarianism (doctrină politică), Suprarealism (proclamă o libertate totală)

Vezi și 
 Libertatea presei
 Libertate de gândire
 Libertate religioasă
 Libertate economică

 Liber
 Statuia Libertății din Arad
 Statuia libertății din New York
 Monumentul Libertății din Riga